

Sigle 
 Economic Commission for Africa  – Commissione Economica per l'Africa delle Nazioni Unite
 Ente comunale di assistenza
 European Court of Auditors  – Corte dei conti europea
 European Club Association  – Associazione dei Club calcistici dell'Europa
 Economic Cooperation Administration  – Agenzia governativa statunitense per l'erogazione degli aiuti economici del Piano Marshall
 Export Credit Agency  – Agenzie di credito all'esportazione
 European Canoe Association – Organizzazione che regola gli sport canoistici in Europa
Emission Control Area

Codici 
 ECA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di East Tawas Iosco County (Stati Uniti)

Altro 
 Eca – antica città e diocesi dell'Apulia